Hjärne ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Hjärne (1848–1922), schwedischer Historiker
 Urban Hjärne (1641–1724), schwedischer Arzt, Alchemist, Geologe, Schriftsteller und Naturforscher